Трепалово  — топоним:

Беларусь 
 Трепалово — деревня, Куренецкий сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Трепалово — деревня, Осиповичский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Трепалово — деревня, Марковский сельсовет, Молодечненский район, Минская область